Вино Бастардо может означать:

 Бастардо Магарачский
 Бастардо Массандра
 Бастардо десертное Алушта

См. также 
 Бастардо — сорт винограда